Política: 
 Galeusca, nom format per la contracció dels noms de Galícia, Euskadi i Catalunya, per designar diversos pactes entre partits i polítics nacionalistes de Catalunya, Euskadi i Galícia del 1923 fins ara.
 Galeusca - Pobles d'Europa, coalició electoral formada pel BNG, el PNB, CiU, BLOC i el PSM-EN, per presentar-se a les eleccions europees de 2004
 Llengua: 
 Federació Galeusca, federació constituïda per l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC), l'Associació d'Escriptors Bascos (EIE) i l'Associació d'Escriptors en Llengua Gallega (AELG), creada el 2008